Die William Hill World Darts Championship 2017 wurde vom 15. Dezember 2016 bis 2. Januar 2017 in ihrer 24. Auflage von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zehnten Mal der Alexandra Palace in London.

Im Finale sicherte sich Michael van Gerwen gegen Titelverteidiger Gary Anderson seinen zweiten WM-Titel.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewinnt der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entscheidet. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der Vorrunde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben muss, um das Spiel zu gewinnen. Schafft dies keiner der beiden Spieler, wird das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Turnierverlauf 
Die acht Vorrundenspiele (Preliminary Round) wurden ab dem 16. Dezember 2016 parallel zur 1. Runde, die zwischen dem 15. und 22. Dezember 2016 stattfand, ausgetragen. Spielmodus in der Vorrunde war ein Best of 3 Sets. Die Sieger der Vorrunde zogen in die Finalrunde der besten 64 Spieler ein.

Die Finalrunde wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein Best of 5 Sets. Die 32 Sieger der 1. Runde zogen in die vom 23. bis zum 28. Dezember 2016 ausgetragene 2. Runde ein. Dort wurde ein Best of 7 Sets gespielt. Nachfolgend wurde am 28. und 29. Dezember das Achtelfinale der besten 16 ausgetragen, die ebenfalls im Modus Best of 7 Sets gespielt wurden.
Die besten acht Spieler zogen in das Viertelfinale am 30. Dezember 2016 ein, in dem ein Best of 9 Sets zu spielen war. Die beiden Halbfinals fanden am 1. Januar 2017 statt. Diese wurden im Modus Best of 11 Sets ausgetragen. Das Finale der PDC World Darts Championship 2017, das im Best of 13 Sets gespielt wurde, fand am 2. Januar 2017 statt. Während des Turniers gelang keinem Teilnehmer ein Nine dart finish.

Teilnehmer

Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 72 Spieler teil. Die 32 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit vom 1. Dezember 2016 (nach den Players Championship Finals 2016) waren als Teilnehmer gesetzt. Sie wurden von den 16 höchstplatzierten nicht bereits qualifizierten Spielern der PDC Pro Tour Order of Merit und den 4 höchstplatzierten nicht bereits qualifizierten Spielern der PDC European Order of Merit ergänzt.

Das Teilnehmerfeld wurde durch 4 Spieler der PDC World Championship Qualifiers und 16 internationalen Spielern der World Championship International Qualifiers komplettiert. Einige dieser Spieler traten direkt in der 1. Runde an, während andere in der Vorrunde beginnen mussten.

Für die PDC World Darts Championship 2017 waren folgende 72 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 1. Dezember 2016 – von denen alle gesetzt sind
 Die 16 höchstplatzierten – und nicht bereits über die PDC Order of Merit qualifizierten – Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 1. Dezember 2016
 Die 4 höchstplatzierten – und nicht bereits über die PDC Order of Merit oder PDC Pro Tour Order of Merit qualifizierten – Spieler der PDC European Order of Merit – Stand 1. Dezember 2016
 Die Halbfinalisten des PDC World Championship Qualifiers vom 28. November 2016
 Der höchstplatzierteste Spieler des AGP Rankings – Stand 6. November 2016
 Die 2 höchstplatzierten Spieler der PDC Regional Tour – Stand 10. Oktober 2016
 Der Gewinner der Tom Kirby Memorial Trophy vom 10. Oktober 2016
 Der Gewinner des PDC World Germany Qualifying Event vom 19. November 2016
 Der Gewinner des PDC World New Zealand Qualifying Event vom 10. Juli 2016
 Der Gewinner des PDC World Russia Qualifying Event vom 22. Oktober 2016
 Der Gewinner des PDC World Philippines Qualifying Event vom 22. Oktober 2016
 Der Gewinner des PDC World Japan Qualifying Event vom 6. November 2016
 Der Gewinner des PDC World South Asian Qualifying Event vom 19. November 2016
 Der Gewinner des PDC World East European Qualifying Event vom 12. November 2016
 Der Gewinner des PDC World Central European Qualifying Event vom 20. November 2016
 Der Gewinner des PDC World South European Qualifying Event vom 22. Oktober 2016
 Der Gewinner des PDC North American Qualifying Event vom 21. August 2016
 Der Gewinner des PDC World China Qualifying Event vom 30. Oktober 2016
 Der Gewinner des Oceanic Masters vom 6. November 2016

Überblick 
PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Peter Wright
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Dave Chisnall
  Mensur Suljović
  Robert Thornton
  Jelle Klaasen
  Michael Smith
  Raymond van Barneveld
  Kim Huybrechts
  Ian White
  Benito van de Pas
  Stephen Bunting
  Simon Whitlock
  Terry Jenkins
  Gerwyn Price
  Vincent van der Voort
  Alan Norris
  Mervyn King
  Brendan Dolan
  Daryl Gurney
  Mark Webster
  Justin Pipe
  Steve Beaton
  Kyle Anderson
  Joe Cullen
  Jamie Caven
  Jamie Lewis
  John Henderson
  Cristo Reyes

PDC Pro Tour Order of Merit
  James Wilson
  Steve West
  Chris Dobey
  Robbie Green
  Jermaine Wattimena
  Josh Payne
  Ronny Huybrechts
  Joe Murnan
  Darren Webster
  Devon Petersen
  Jonny Clayton
  Christian Kist
  Rowby-John Rodriguez
  Ricky Evans
  Andrew Gilding
  Kevin Painter

PDC European Order of Merit
  Jeffrey de Graaf
  Max Hopp
  Dimitri Van den Bergh
  Ron Meulenkamp

International Qualifiers

  John Bowles (Vierter PDPA Qualifier)
  Corey Cadby (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Magnus Caris (2. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Masumi Chino (PDJ Japanese Qualifier)
  Mark Frost (Sieger PDPA Qualifier)
  Jerry Hendriks (Central Europe Qualifier)
  Dragutin Horvat (Sieger Super League Darts Germany)
  Boris Kolzow (EADC Qualifier)
  Zoran Lerchbacher (East Europe Qualifier)
  Mick McGowan (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  John Michael (Southern Europe Qualifier)
  Warren Parry (DPNZ Qualifier)
  David Platt (Sieger Oceanic Masters)
  Kevin Simm (Zweiter PDPA Qualifier)
  Ross Snook (North American Qualifier)
  Simon Stevenson (Dritter PDPA Qualifier)
  Sun Qiang (Greater China Qualifier)
  Gilbert Ulang (Philippines Qualifier)
  Kim Viljanen (1. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)

Preisgeld 
Bei der Weltmeisterschaft 2017 wurden insgesamt £ 1.650.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, £ 150.000 mehr als bei der Weltmeisterschaft 2016.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde (Preliminary Round) wurde vom 16. bis 20. Dezember 2016 ausgetragen. Dabei fanden täglich ein bis zwei Vorrundenspiele, parallel zur 1. Finalrunde, statt. Die Spiele wurden im  Best of 3 Sets ausgetragen.

Finalrunde 
Die Auslosung der Finalrunde fand am 28. November 2016 statt. Der Zeitplan für die Hauptrunde war wie folgt:

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale und Finale

Spielstatistiken

Statistiken 

 Michael van Gerwen spielte den besten Turnier-Average mit 106,32 Punkten.
 Michael van Gerwen spielte in der Halbfinalpartie gegen Raymond van Barneveld mit 114,05 Punkten den bisherigen höchsten Partie-Average, der je bei einer WM gespielt wurde. Der bisherige Rekord lag bei 111,21 Punkten aus dem Jahr 2002 und wurde von Phil Taylor gehalten.
 Cristo Reyes verlor seine Zweitrundenpartie gegen Michael van Gerwen mit einem Average von 106,40 Punkten. Nie zuvor schied ein Spieler mit einem so hohen Average bei einer Weltmeisterschaft aus. Dieser Rekord wurde bereits im Halbfinale erneut gebrochen, als Raymond van Barneveld mit einem Average von 109,34 Punkten gegen Michael van Gerwen ausschied.
 Gary Anderson spielte 71 Maximums (180er), so viele wie kein WM-Spieler jemals zuvor.
 Dave Chisnall warf im Viertelfinale 21 Maximums und stellte damit den seit 2007 bestehenden Rekord von geworfenen 180ern für ein Spiel bei der Weltmeisterschaft von Raymond van Barneveld ein. Dieser Rekord wurde allerdings im Finale des Turniers von Gary Anderson mit 22 geworfenen Maximums gebrochen.
 Mit 60,87 % hat Corey Cadby die beste Turnier-Checkout-Quote.
 Simon Whitlock (1×) und Michael van Gerwen (3×) spielten das höchstmögliche Finish mit 170 Punkten.
 Im Viertelfinale gegen Daryl Gurney schaffte Michael van Gerwen dies zweimal.
 Jüngster Spieler des Turniers war mit 20 Jahren Max Hopp, Phil Taylor mit 56 Jahren der älteste.
 Mit bis dahin 666 Maximums wurde schon vor dem Finale ein neuer Turnierrekord aufgestellt. Der bisherige Rekord lag bei 654 180ern und wurde im Vorjahr erzielt.
 Weitere 42 Dreifachtreffer in die Triple 20 im Finale, ebenfalls neuer Rekord für ein Einzelspiel, sorgten für die neue Bestmarke von 708 Maximums.

Teilnehmer pro Land und Runde 

 Zum ersten Mal in der Geschichte der World Darts Championship stand kein Engländer in einem Halbfinale.

Fernsehübertragung 
Im deutschen Fernsehen übertrug Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Diese Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat empfangbar. International wurde das Turnier von folgenden Sendern ausgestrahlt:

Trivia 
 „Master of Ceremonies“ war John McDonald.
 Die Spiele wurden von den „Callern“ Russ Bray (Spitzname „The Voice“), Paul Hinks, George Noble („The Puppy“) und Kirk Bevins („The Kirkulator“) geleitet.
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Holly Johnson, Fiona Florczak, Daniella Allfree, Jemelin Artigas und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.
 In den Pausen trat das Tanzensemble „Hammerettes“ auf der Bühne auf.
 Die niederländische Ministerin für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport Edith Schippers und der niederländische Botschafter in Großbritannien Simon Smits besuchten die Auftaktbegegnungen von Michael van Gerwen und Benito van de Pas.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2017
Dartveranstaltung 2016
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace